Cuvântul Madeira se poate referi la:

 Madeira, arhipelag portughez din Oceanul Atlantic
 râul Madeira, un râu pe continentul sud-american
 vin de Madeira, un tip renumit de vinuri din arhipelagul Madeira
 Madeira (firmă), firmă producătoare de ață de cusut și accesorii pentru croitorie.